Teichner ist der Familienname folgender Personen:

 Peter Teichner (* 1963), slowakischer Mathematiker

als Beiname:
 Heinrich der Teichner (um 1310–1372/1378), deutscher Spruchdichter